Malzewo ist ein Ortsname:

in Polen:
 Małżewo im Powiat Tczewski, Woiwodschaft Pommern (Groß Malsau, Kreis Dirschau, Westpreußen)

in Russland:
 Malzewo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Klein Karpowen, 1938–1946 Klein Karpau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)